Sylke Otto (* 7. Juli 1969 in Karl-Marx-Stadt) ist eine ehemalige deutsche Rennrodlerin.

Leben 
Ab 1983 besuchte sie die Sportschule in Oberwiesenthal und war Mitglied des SC Traktor Oberwiesenthal. Zwischen den Jahren 1989 und 1993 absolvierte sie eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin. Seit dem Jahr 1996 ist sie Soldatin auf Zeit in einer Sportfördergruppe der Bundeswehr und hat den Dienstgrad Hauptfeldwebel erreicht.

In ihrer Karriere gewann sie 37 Weltcuprennen und wurde je fünfmal Europa- und Weltmeisterin. Den Gesamtweltcup gewann sie viermal. Höhepunkte ihrer Karriere waren die Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City und bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin. Im selben Jahr wurde sie Dritte bei der Wahl zu Deutschlands Sportlerin des Jahres. Mit dem Gewinn der Goldmedaille in Turin wurde Sylke Otto zur bislang erfolgreichsten Rodlerin. 2003, 2006 und 2007 wurde Otto Deutsche Meisterin.

Sylke Otto startete für den WSC Erzgebirge Oberwiesenthal. Nach ihrem zweiten Olympiasieg wurde sie im Juni 2006 zur Ehrenbürgerin von Oberwiesenthal ernannt. Seit 1994 lebt sie gemeinsam mit ihrem Partner in Zirndorf. Am 12. Januar 2007 gab sie wegen einer Schwangerschaft das sofortige Ende ihrer Karriere bekannt.

Bei den Kommunalwahlen in Bayern 2008 wurde sie als parteilose Kandidatin über die Liste der SPD in den Stadtrat von Zirndorf gewählt.

Sie hat zwei Töchter.

Erfolge 
 Olympische Spiele:
 2002:  Einzel
 2006:  Einzel

 Weltmeisterschaften:
 1991 6. Platz Einzel
 1993 6. Platz Einzel
 1995 7. Platz Einzel
 1996 8. Platz Einzel
 1997 7. Platz Einzel
 1999:   Einzel und Team
 2000:  Einzel  Team
 2001:  Einzel
 2003:   Einzel und Team-Staffel
 2004:  Einzel
 2005:   Einzel und Team-Staffel

 Europameisterschaften:
 1990:  Team
 1992:   Einzel und Team-Staffel
 2000:   Einzel und Team
 2004:  Einzel

 Gesamtweltcup:

 Weltcupsiege:

Literatur

Weblinks 
 Website von Sylke Otto

Einzelnachweise 

Rennrodler (Deutschland)
Rennrodler (DDR)
Rennrodel-Gesamtweltcupsieger
Olympiasieger (Rennrodeln)
Weltmeister (Rennrodeln)
Europameister (Rennrodeln)
Deutscher Meister (Rennrodeln)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
Sportsoldat (Bundeswehr)
Sportler (Chemnitz)
Sportler (Oberwiesenthal)
Kommunalpolitiker (Landkreis Fürth)
Person (Zirndorf)
Träger des Silbernen Lorbeerblattes
Ehrenbürger von Oberwiesenthal
Deutscher
DDR-Bürger
Geboren 1969
Frau